, est un album du groupe néocelte Omnia, sorti en 2004.

Liste des titres 

 Mabon 
 Odi et Amo 
 Etrezomp ni-Kelted 
 Bran 
 Saltatio 
 Morrigan
 The Maiden
 The Mother
 The Crone 
 Sales Pitch 
 Intro Omnia & Faun 
 Dulaman (avec Faun)
 Auta Luonto (avec Faun)

Album d'Omnia
Album musical sorti en 2004